Kienau ist der Name folgender Orte:

 Kienau (Inzell), Ortsteil von Inzell, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kienau (Gemeinde Liebenau), Ortschaft von Liebenau, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Chyňava, Gemeinde im Okres Beroun, Tschechien

Siehe auch:
 Kinau